As Províncias da Nigéria são uma antiga divisão administrativa na Nigéria, 	
que estiveram em uso na Nigéria colonial e, pouco depois da independência; de 1900 a 1967. 	
Eles foram alterados muitas vezes através de sua história. Eles foram divididos em divisões, alguns destes foram subdividir-se em autoridades nativas. Norte da Nigéria e Sul da Nigéria foram também conhecidos por Províncias do Norte ou Províncias do Sul respectivamente. Atualmente a Nigéria usa estados como sua divisão administrativa.
	
O primeiro uso de províncias foi no Norte da Nigéria depois a Grã-Bretanha assumiu a administração da área da Royal Niger Company, em 1900. Os  britânicos dividiram a área originalmente em onze províncias, que foram:

Bauchi
Bida
Bornu
Kabba
Kontagora
Baixo Benué ou Nasarawa 
Illorin
Muri
Socoto
Bema Superior
Zaria

Houve treze províncias do Norte da Nigéria em 1966 que foram suprimidas em Maio de 1967::

Bauchi
Benue
Borno
Ilorin
Kano
Katsina
Plateau
Zaria Níger
Adamawa
Kabba
Socoto

Referências
Nigerian archives
Statoids, Nigeria
Northern Nigeria
Eastern Nigeria
Western Nigeria

Antigas divisões administrativas da Nigéria